Semmering je zeměpisný název označující:

 Semmering (lyžařské středisko) – lyžařské středisko
 Semmering (Dolní Rakousy) – obec v rakouské spolkové zemi Dolní Rakousko
 Semmering (průsmyk) – alpský průsmyk u výše uvedené obce 
 Semmering (Spital am Semmering) – katastrální území patřící ke štýrské obci Spital am Semmering
 Kleinsemmering – katastrální území patřící ke štýrské obci Gutenberg an der Raabklamm
 Kleiner Semmering – průsmyk ve Vídeňském lese
 Hafnerberg (průsmyk) – alpský průsmyk v dolnorakouském městysu Altenmarkt an der Triesting se také označuje jako Kleiner Semmering
 Malý Semerink (Janov nad Nisou) – lokalita v obci Janov nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 Velký Semerink – lokalita v obci Janov nad Nisou v okrese Jablonec nad Nisou
 Malý Semerink (Rybniště) – lokalita v obci Rybniště v okrese Děčín

 železniční tratě:
 Horská dráha Semmering – železniční trať v Rakousku přes obec Semmering
 Banátský Semmering – železniční trať v rumunském Banátu
 Krušnohorský Semmering – trať z Karlových Varů do Johanngeorgenstadtu v Krušných horách
 Teplický Semmering – Moldavská horská dráha v Krušných horách
 Pražský Semmering – železniční trať v Praze-Hlubočepích
 Saský Semmering – souhrnný název dvou železničních tratí v Sasku
 Slezský Semmering – železniční trať v české části Slezska